Кавакамі Кейко () — японська сейю.

Озвучення аніме 
 - Shiki
 - Покійні - Акіра Танака (2010)
 - Steel Angel Kurumi 2 
 - Akira Tanaka

Посилання 
 Сейю на сайті "aniflow"
 Сейю на сайті "world-art"

Сейю
Японські актори